Владика — термін що має низку значень. Також прізвище в Україні, Чехії, Словаччині та інших країнах.

 Владика — звертання до православних єпископів та митрополитів.
 Владика — шляхетський титул в Богемії.
 Владика — титул Чорногорських правителів з династії Петровичів, які поєднували світську (князівську) і церковну (митрополичу) владу.

 Владика Святослав Романович (1975 – ) — український митець, громадський діяч.
 Владика Ганна Петрівна (1901 – 1987) — українська радянська діячка, депутат Верховної Ради СРСР.

 Маньківський-Владика Карпо Іванович (? – 1692) - український діяч доби Гетьманщини, Шептаківський сотник.
 Маньківський-Владика Іван Карпович (1690 – 1757) - український діяч доби Гетьманщини, Шептаківський сотник.
 Маньківський-Владика Петро Іванович (1716 – 1778) - український державний діяч доби Гетьманщини.

 Владика Краю —  вигаданий титул у світі Середзем’я Дж.Р.Р. Толкіна (переклад оригіналього титулу Тайн).

 «Владика Андрей» — український художній фільм.